Der Dreiband-Weltcup 1994/2 war das 1. UMB-Weltcupturnier im neunten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 22. bis zum 25. September 1994 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Kairo statt. Es war das erste Weltcup-Turnier, das nicht von der BWA organisiert wurde. Das Turnier wurde von der UMB als Parallelweltcup ausgetragen.

Geschichte 
Nachdem die BWA seit 1986 42 Weltcup-Turniere ausgerichtet hatte und die Differenzen zwischen der UMB und der BWA nicht zu lösen waren, entschied der UMB/CEB-Kongress 1994 in Lissabon eine eigene Dreiband-Weltcup-Serie zu starten. Für diese Serie sind alle Billardsportler, sofern sie nicht bei anderen Verbänden unter Vertrag stehen, zugelassen. Enden die Verträge, so können die Sportler auch an den neuen Turnieren teilnehmen. Das Preisgeld beträgt im ersten Jahr insgesamt 500.000 DM.

Das erste dieser Turniere, gesponsert von deutschen Automobilhersteller BMW, startete im September 1994 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. In der idyllisch gelegenen Hotelanlage Mena House Hotel, zu Füßen der Pymamiden von Gizeh, startete das Turnier am 22. September. Gesetzt waren der aktuelle Weltmeister, der aktuelle Europameister, acht Ranglistenspieler und vier Wildcardspieler. Zudem qualifizierten sich weitere 18 Teilnehmer aus einer Qualifikation. Das Turnier startete in der ersten Runde mit einigen Überraschungen. In dieser Runde scheiterten bereits der Welt- und auch der Europameister. Die beiden Spieler, die diese Akteure ausschalteten, bestritten auch das Finale. Hier setzte sich dann der Sohn des Rekordweltmeisters Raymond Ceulemans durch. Es war für Koen Ceulemans der erste internationale Erfolg. Im Finale konnte er Spaniens große Dreibandhoffnung Daniel Sánchez mit 3:1 Sätzen bezwingen. Den dritten Platz sicherte sich der deutsche Dreibandmeister Christian Rudolph.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf 3 Gewinnsätze à 15 Punkte im K.-o.-System gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Rini van Bracht (Weltmeister)
  John Tijssens (Europameister)

Nach Rangliste
  Christian Rudolph
  Jorge Theriaga
  Maximo Aguirre
  Andreas Efler
  Paul Stroobants
  Brian Knudsen
  Dion Nelin
  George Sakkas

Wildcardspieler (UMB)
  Joji Kai
  Stany Buyle

Wildcardspieler (Ausrichter)
  Mohsen Fouda
  Mohamed Ibrahim

Qualifikationsrunde

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994 2
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Kairo